Zwet (toponiem)
 Zwet (Ridderkerk), plaats in Ridderkerk
 Zwet (plas), plas tussen Jisp en de Zaan
 Zwetpolder, polder te Zoeterwoude
 Zwet- en Groote Blankaartpolder, voormalig waterschap te Leidschendam en Zoeterwoude
 Zwet.be, een Belgisch bier

Overig
Tess van der Zwet, een Nederlandse chansonnière
Zwette
Zweth